Vuk (boek) - een boek van Istvan Fekete
Vuk (film) - een Hongaarse tekenfilm
Vuk (naam) - een Servische voornaam
VUK (politieke partij) - VeurUutKiek - (vooruitkijken) een door Pé Langen opgerichte politieke partij in de gemeente Veendam
Vladimir Vuk (1980) - een Kroatisch voetballer